Relicto puede referirse a:

 Relicto (biología), un término para referirse a los remanentes de un ecosistema en estado de regresión por causas naturales o antrópicas;
 Relicto (geología), un término para referirse a las estructuras o minerales de un material rocoso que no se ha metamorfizado o destruido;
 Caudal relicto, un término del derecho sucesorio.

Wikipedia:Desambiguación